Родственники (фильм, 1989)
 Родственники (фильм, 1992) (англ.)
 Родственники (фильм, 2006)